Domino Records (oficiální název Domino Recording Company) je nezávislá nahrávací společnost se sídlem v Londýně, kterou v roce 1993 založili Laurence Bell a Jacqui Rice.

Její pobočka ve newyorském Brooklynu distribuuje nahrávky Domino Records v USA.

Seznam interpretů 
 Animal Collective
 Arctic Monkeys
 Bonde do Role
 Franz Ferdinand
 Sons and Daughters
 The Kills
 Tricky
 The Last Shadow Puppets

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránka (Velká Británie)
 Oficiální stránka (USA)

Britská hudební vydavatelství